Бомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 14 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 636,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомон на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна